

Patronyme
 Famille Portalis

Lieux 
 L'Institut Portalis de la faculté de droit et de science politique d'Aix.
 La rue Portalis, située à Paris.

Applicatifs 
 Portalis, portail du justiciable du ministère de la Justice français permettant aux citoyens de s'informer et de suivre leur procédure sur internet.